Das Haus der Krokodile steht für:

 Das Haus der Krokodile (Roman), Roman von Helmut Ballot (1971)
 Das Haus der Krokodile (Fernsehserie), deutsche Kinderserie (1975)
 Das Haus der Krokodile (Film), deutscher Film von Cyrill Boss und Philipp Stennert (2012)